Ге́рман Ма́терн (; ) — немецкий политик, член КПГ и СЕПГ.

Биография 
Сын рабочего, социал-демократа. Окончив народную школу, в 1907—1911 годах учился на дубильщика, затем отправился стажироваться на мастера. В 1907 году вступил в объединение социалистической рабочей молодёжи, в 1910 году — в профсоюз немецких сельскохозяйственных рабочих, в 1911 году — в Социал-демократическую партию Германии. В 1914 году в знак протеста против утверждения военных кредитов вышел из СДПГ. В Первую мировую войну служил солдатом и воевал во Франции.

В 1918 году вступил в Независимую социал-демократическую партию Германии и участвовал в Ноябрьской революции, вошёл в состав совета рабочих и солдатских депутатов. Был назначен командиром полка охраны в Магдебурге. В 1919—1926 годах работал дубильщиком, вступил в КПГ и возглавлял парторганизацию в Бурге. В 1929 году учился в Международной ленинской школе в Москве и до 1931 года работал политруководителем КПГ по Саксонии-Анхальт в Магдебурге, позднее до 1933 года — политруководителем округа Восточная Пруссия. в 1932—1933 годах состоял депутатом прусского ландтага.

В феврале 1933 года принял участие в заседании, созванном ЦК КПГ во дворце спорта в Цигенхальсе под Берлином. С апреля 1933 года руководил подпольной организацией КПГ в округе Померания.

В июле 1933 года подвергся аресту. В сентябре 1934 года бежал из Штеттинской тюрьмы, эмигрировал в Чехословакию, затем перебрался через Швейцарию во Францию. Во Франции работал над созданием народного антифашистского фронта. Из Франции через Бельгию бежал в Нидерланды, затем в Норвегию и позднее в Швецию. Весной 1941 года переехал в СССР. Вошёл в состав Национального комитета «Свободная Германия». Работал преподавателем Антифашистской школы в Красногорске.

1 мая 1945 года вернулся с группой Аккермана в Германию. Входил в число подписавших программное воззвание ЦК КПГ от 11 июня 1945 года. До 1946 года работал на должности первого секретаря окружного правления КПГ в Саксонии. После образования СЕПГ в 1946—1948 годах вместе с Карлом Литке председательствовал в земельном объединении СЕПГ в Большом Берлине. В 1946—1950 годах входил в состав центрального секретариата правления партии, с октября 1948 года возглавлял Центральную партийную контрольную комиссию, с 1950 года входил в состав Политбюро ЦК СЕПГ, где отвечал за связи с нелегальными коммунистическими партиями и их финансирование. Входил в состав Национального совета обороны ГДР. С 1963 года входил в состав генерального совета Международной федерации борцов сопротивления.

Герман Матерн был дважды женат. Похоронен на Центральном кладбище Фридрихсфельде.

Изображен на почтовой марке ГДР 1973 года.

Примечания

Литература 
 Nachruf in Neues Deutschland. Berlin, 25. Januar 1971.
 Axel Thiem: Magdeburger Biographisches Lexikon. Magdeburg 2002, ISBN 3-933046-49-1.

Ссылки 
 Биография

Политики ГДР
Участники Первой мировой войны (Германия)
Участники Ноябрьской революции
Члены Независимой социал-демократической партии Германии
Члены Коммунистической партии Германии
Члены Политбюро ЦК СЕПГ
Иммигрировавшие в СССР из Германии
Члены Национального комитета «Свободная Германия»
Депутаты прусского ландтага
Почётные граждане Дрездена
Члены Народной палаты ГДР